

Місто:
 Новоселиця — Чернівецька область, Чернівецький район

Села:
 Новоселиця — Вінницька область, Вінницький район
 Новоселиця — Вінницька область, Жмеринський район
 Новоселиця — Житомирська область, Житомирський район, Оліївська сільська громада
 Новоселиця — Житомирська область, Коростенський район
 Новоселиця — Житомирська область, Житомирський район, Попільнянська селищна громада
 Новоселиця — Закарпатська область, Берегівський район
 Новоселиця — Закарпатська область, Хустський район
 Новоселиця — Закарпатська область, Мукачівський район
 Новоселиця — Закарпатська область, Ужгородський район
 Новоселиця — Закарпатська область, Тячівський район
 Новоселиця — Івано-Франківська область, Калуський район
 Новоселиця — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Новоселиця — Кіровоградська область, Голованівський район
 Новоселиця — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Новоселиця — Полтавська область, Миргородський район
 Новоселиця — Полтавська область, Кременчуцький район
 Новоселиця — Сумська область, Конотопський район
 Новоселиця — Сумська область, Сумський район
 Новоселиця — Хмельницька область, Хмельницький район
 Новоселиця — Хмельницька область, Шепетівський район
 Новоселиця — Черкаська область, Звенигородський район
Новоселиця — Черкаська область, Золотоніський район
 Новоселиця — Черкаська область, Черкаський район
 Новоселиця — Чернівецька область, Дністровський район
 Новоселиця — Чернігівська область, Ніжинський район
 Новоселиця — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Новоселиця — колишнє село Клюшниківської сільської ради Миргородського району (знято з обліку рішенням Полтавської обласної ради народних депутатів від 17 травня 1988 року)